Amerikai Egyesült Államok
 Mulberry (Autauga megye, Alabama)
 Mulberry (Chilton megye, Alabama)
 Mulberry (Crenshaw megye, Alabama)
 Mulberry (Arkansas)
 Mulberry (Dél-Karolina)
 Mulberry (Surry megye, Észak-Karolina)
 Mulberry (Wilkes megye, Észak-Karolina)
 Mulberry (Florida)
 Mulberry (Georgia)
 Mulberry (Indiana)
 Mulberry (Kalifornia)
 Mulberry (Kansas)
 Mulberry (Kentucky)
 Mulberry (Ohio)
 Mulberry (Oklahoma)
 Mulberry (Tennessee)
 Mulberry (Texas)
 Hopewell (Red River megye, Texas), korábban Mulberry
 Praha (Texas), eredetileg Mulberry